Thollander är ett svenskt efternamn som burits av bland andra:

Axel Ferdinand Thollander
Ferdinand Thollander
 Fredrik Thollander
Gunnar Thollander
Gustaf Thollander

Se även 
 Tholander

Svenska efternamn